Miejscowości w USA:
 Newberg – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
Gminy w USA:
 Newberg (ang. Newberg Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass